Тромп () — фамилия, а также термин.

Известные носители 
 Тромп, Йохан (род. 1990) — намибийский регбист.
 Тромп, Корнелис Мартенсзон (1629—1691) — голландский адмирал, сын Мартена Тромпа.
 Тромп, Мартен Харпертсзон (1598—1653) — голландский адмирал.
 Тромп, Мартен (род. 1983) — нидерландский гребец, чемпион мира по академической гребле.
 Тромп, Фелипе (1917—1995) — нидерландский политик.
 Тромп, Хенрикус (1878—1962) — нидерландский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Тромп, Чедвик (род. 1995) — нидерландский бейсболист.

Двойная фамилия 
 Тромп-Ярзагарай, Элла (род.1944) — политический и государственный деятель Арубы.

Иное 
 Международный музыкальный конкурс Тромп
 Тромп — в храмовой архитектуре сводчатый элемент в форме части конуса.

ВМФ Нидерландов 
 Лёгкие крейсера типа «Тромп» — тип военных кораблей ВМС Нидерландов.
 Фрегаты типа «Тромп» — тип военных кораблей ВМС Нидерландов.

См. также 
 Тромпа — каталонская водотрубная воздуходувка, которая также называлась водяным барабаном, или тромпой.